René és un nom francès d'home, corresponent al català Renat. El femení corresponent és Renée en francés i Renata en català.

Persones que es diuen René:
 René Clair
 René Descartes
 René Fonck
 René Girard
 René Goscinny
 René Lacoste
 René Laennec
 René Magritte
 René Pérez Joglar